

Toponyme 

 Bistro, village bosniaque de la municipalité de Novi Travnik ;
 (2038) Bistro, astéroïde de la ceinture principale.

Titres 

 Fatty bistro (Out West) (1918), court métrage muet burlesque américain de Roscoe Arbuckle ;
 Bistro (1950), film de Marco de Gastyne ;
 Bistro du coin (1954), titre français du film belge Fête de quartier de Paul Flon ;
 Mon bistrot préféré (2003), chanson de l'album Boucan d'enfer de Renaud ;
 Au bistro du coin (2011), film de Charles Nemes.

Autres 
 Bistro (ou bistrot), débit de boissons et de restauration ;
 Bistrot de Pays, label de qualité de cafés ou débits de boisson français ;
 Bistrot de Terroir, label de qualité de cafés ou débits de boisson wallons ;
 Bistro, langage de programmation informatique.
 Bistro Régent, une chaine de restaurants en France.